Цухта́ (дарг. Цlухта) — село в Левашинском районе Дагестана

Образует сельское поселение село Цухта как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Расположено в 10 км к югу от села Леваши.

Население

История 
Образовано путём объединения сел Верхняя и Нижняя Цухтамахи.

Улицы 
Улицы села:

Примечания 

Населённые пункты Левашинского района
Муниципальные образования Левашинского района
Сельские поселения Дагестана